Názvem Evangelický kostel se označuje více kostelů na různých místech:

Česko

Hlavní město Praha
 Evangelický kostel (Braník)
 Evangelický kostel (Nusle)
 Evangelický kostel (Smíchov)
 Evangelický kostel (Strašnice)
 Evangelický kostel (Střešovice)
 Evangelický kostel (Uhříněves)

Středočeský kraj
Okres Benešov
 Evangelický kostel (Soběhrdy)
Okres Kolín
 Evangelický kostel (Český Brod)
 Evangelický kostel (Velim)
Okres Kutná Hora
 Evangelický kostel (Čáslav)
Okres Mělník
 Evangelický kostel (Mělnické Vtelno)
 Evangelický kostel (Mělník)
 Evangelický kostel (Vysoká)
Okres Mladá Boleslav
 Evangelický kostel (Kovanec)
Okres Nymburk
 Evangelický kostel (Bošín)
 Evangelický kostel (Poděbrady)
Okres Praha-západ
 Evangelický kostel (Libčice nad Vltavou)

Jihočeský kraj
Okres Jindřichův Hradec
 Evangelický kostel (Jindřichův Hradec)
 Evangelický kostel (Strmilov)

Karlovarský kraj
Okres Cheb
 Evangelický kostel (Hazlov)
 Evangelický kostel (Hranice)
 Evangelický kostel (Mariánské Lázně)
 Evangelický kostel (Mokřiny)
Okres Karlovy Vary
 Evangelický kostel (Horní Blatná)
Okres Sokolov
 Evangelický kostel (Chodov)
 Evangelický kostel (Kraslice)
 Evangelický kostel (Kynšperk nad Ohří)

Ústecký kraj
Okres Děčín
 Evangelický kostel (Česká Kamenice)
 Evangelický kostel (Dolní Poustevna)
 Evangelický kostel (Podmokly)
 Evangelický kostel (Růžová)
Okres Litoměřice
 Evangelický kostel (Habřina)
 Evangelický kostel (Krabčice)
 Evangelický kostel (Libkovice pod Řípem)
 Evangelický kostel (Roudnice nad Labem)
 Evangelický kostel (Třebenice)
Okres Louny
 Evangelický kostel (Žatec)
Okres Teplice
 Evangelický kostel (Hrob)

Liberecký kraj
Okres Česká Lípa
 Evangelický kostel (Česká Lípa)
Okres Liberec
 Evangelický kostel (Jablonné v Podještědí)
 Evangelický kostel (Nové Město pod Smrkem)
Okres Semily
 Evangelický kostel (Křížlice)

Královéhradecký kraj
Okres Hradec Králové
 Evangelický kostel (Hradec Králové)
 Evangelický kostel (Třebechovice pod Orebem)
Okres Náchod
 Evangelický kostel (Semonice) – v Jaroměři
Okres Trutnov
 Evangelický kostel (Janské Lázně)
 Evangelický kostel (Rudník)
 Evangelický kostel (Strážné)
 Evangelický kostel (Trutnov)

Pardubický kraj
Okres Chrudim
 Evangelický kostel (Dvakačovice)
 Evangelický kostel (Chrudim)
 Evangelický kostel (Krouna)
 Evangelický kostel (Proseč)
Okres Pardubice
 Evangelický kostel (Hornická Čtvrť)
 Evangelický kostel (Pardubice)
 Evangelický kostel (Trnávka)
Okres Svitavy
 Evangelický kostel (Moravská Chrastová)
 Evangelický kostel (Telecí)
Okres Ústí nad Orlicí
 Evangelický kostel (Čenkovice)
 Evangelický kostel (Džbánov)
 Evangelický kostel (Horní Čermná)

Kraj Vysočina
Okres Havlíčkův Brod
 Evangelický kostel (Horní Krupá)
Okres Jihlava
 Evangelický kostel (Horní Dubenky)
 Evangelický kostel (Opatov)
 Evangelický kostel (Střížov)
Okres Pelhřimov
 Evangelický kostel (Humpolec)
Okres Třebíč
 Evangelický kostel (Horní Vilémovice)
 Evangelický kostel (Třebíč)
Okres Žďár nad Sázavou
 Evangelický kostel (Blažkov)
 Evangelický kostel (Jimramov)
 Evangelický kostel (Nové Město na Moravě)
 Evangelický kostel (Rovečné)
 Evangelický kostel (Sázava)

Jihomoravský kraj
Okres Blansko
 Evangelický kostel (Boskovice)
 Evangelický kostel (Olešnice)
 Evangelický kostel (Vanovice)
Okres Brno-město
 Evangelický kostel (Brno-Židenice)
Okres Brno-venkov
 Evangelický kostel (Nosislav)
 Evangelický kostel (Silůvky)
 Evangelický kostel (Újezd u Brna)
Okres Břeclav
 Evangelický kostel (Hustopeče)
 Evangelický kostel (Klobouky u Brna)
Okres Hodonín
 Evangelický kostel (Javorník)
Okres Znojmo
 Evangelický kostel (Bohutice)
 Evangelický kostel (Miroslav)

Olomoucký kraj
Okres Jeseník
 Evangelický kostel (Jeseník)
Okres Olomouc
 Evangelický kostel (Olomouc)
Okres Šumperk
 Evangelický kostel (Hrabová)
 Evangelický kostel (Šumperk)
 Evangelický kostel (Zábřeh na Moravě)

Moravskoslezský kraj
Okres Bruntál
 Evangelický kostel (Krnov)
Okres Frýdek-Místek
 Evangelický kostel (Bystřice)
 Evangelický kostel (Frýdek-Místek)
 Evangelický kostel (Komorní Lhotka)
 Evangelický kostel (Návsí)
 Evangelický kostel (Oldřichovice)
 Evangelický kostel (Písek u Jablunkova)
 Evangelický kostel (Třanovice)
 Evangelický kostel (Třinec)
Okres Karviná
 Evangelický kostel (Bludovice)
 Evangelický kostel Na Nivách (Český Těšín)
 Evangelický kostel (Prostřední Suchá)
 Evangelický kostel (Těrlicko)
Okres Nový Jičín
 Evangelický kostel (Suchdol nad Odrou)
Okres Opava
 Evangelický kostel (Hlučín)
Okres Ostrava-město
 Evangelický Kristův kostel (Ostrava)

Zlínský kraj
Okres Vsetín
 Evangelický kostel (Hošťálková)
 Evangelický kostel (Huslenky)
 Evangelický kostel (Pozděchov)
 Evangelický kostel (Ratiboř)
 Evangelický kostel (Rožnov pod Radhoštěm)
 Evangelický kostel (Valašské Meziříčí)
 Evangelický kostel (Velká Lhota)
 Evangelický kostel Dolního sboru (Vsetín)
 Evangelický kostel Horního sboru (Vsetín)
Okres Zlín
 Evangelický kostel (Jasenná)
 Evangelický kostel (Zlín)

Slovensko
 Evangelický kostel (Legionářská ulice) v Bratislavě
 Evangelický kostel (Panenská ulice) v Bratislavě
 Evangelický kostel (Bardejov)
 Evangelický kostel (Blatnica)
 Evangelický kostel (Čankov)
 Evangelický kostel (Dúbravka)
 Evangelický kostel (Dúžava)
 Evangelický kostel (Hronsek)
 Evangelický kostel (Kalinčiakovo)
 Evangelický kostel (Košice)
 Evangelický kostel (Leštiny)
 Evangelický kostel (Mošovce)
 Evangelický kostel (Pribylina)
 Evangelický kostel (Rusovce)
 Evangelický kostel (Senica)
 Evangelický kostel (Spišská Nová Ves)
 Evangelický kostel (Štítnik)
 Evangelický kostel (Trnava)
 Evangelický kostel (Východná)

Polsko
 Evangelický kostel (Babiak)
 Evangelický kostel Spasitele (Bílsko-Bělá)
 Evangelický kostel Jana Křtitele (Bílsko-Bělá)
 Evangelický kostel v Drahomyšli
 Evangelický kostel v Holešově
 Evangelický kostel v Javoří
 Evangelický kostel ve Skočově
 Evangelický kostel v Ustroni
 Evangelický kostel svaté Trojice ve Varšavě
 Evangelický kostel ve Visle

Další země

 Evangelický kostel (Utsjoki)

 Evangelický kostel svatého Marcela (Paříž)
 Evangelický kostel Vykoupení (Paříž)

 Evangelický kostel (Záhřeb)
 Evangelický Kristův kostel (Opatija)

 Evangelický kostel na Deákově náměstí (Budapešť)
 Evangelický kostel (Sárvár)

 Evangelický kostel (Ladenburg)
 Evangelicko-luterský kostel (Steinigtwolmsdorf)

Zaniklé kostely 
 Evangelický kostel Svaté Trojice (Aš) – zničen požárem roku 1960
 Evangelický kostel (Chomutov)
 Evangelický kostel (Křišťanovice) – zbořen roku 2002
 Evangelický kostel (Liberec) – odstřelen roku 1976
 Evangelický kostel (Trnovany) – zaniklý
 Evangelický kostel (Kišiněv) – zaniklý kostel v Moldavsku